Бринн (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Бринн, Алан (род. 1940) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка в составе клуба «Глостер» (1972).
  (род. 1973) — ямайский пловец, рекордсмен Ямайки (с 1996) и чемпион Великобритании (1998) в плавании на 100 м вольным стилем.
  (род. 1942) — американский дипломат и историк, посол США в Буркина-Фасо (1990—1993) и Гане (1995—1998).
  (1829 — ?) — шотландский военный моряк, участник гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.

См. также